Трансваальская народная песня,  — национальный гимн первой Южно-Африканской республики (более известной под неофициальным названием Трансваальская республика). Гимн был написан в 1875 г. на литературном нидерландском языке, позднее переложен на африкаанс, в результате чего часть рифм и метра была утрачена.

Автором слов и музыки была известная голландская общественная деятельница-феминистка Катарина Фелиция ван Рес.

Слова 

Бывшие гимны
Трансвааль
Музыка ЮАР